Бакуново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бакуново — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Бакуново — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.